Musée national de l'esclavage peut désigner :
 le Musée national de l'esclavage de Liverpool (Royaume-Uni)
 le Musée national de l'esclavage de Luanda (Angola)